Die Football League Fourth Division 1988/89 war die 31. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die drei bestplatzierten Vereine Rotherham United, Tranmere Rovers und Crewe Alexandra stiegen direkt in die Football League Third Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Diesen sicherte sich Leyton Orient.

Absteiger FC Darlington wurde in der folgenden Saison durch Maidstone United ersetzt.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1988/89
Fußballsaison 1988/89